Заречное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заречное — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Заречное — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Заречное — деревня в Стародорожском районе Минской области.

Казахстан 
 Заречное — село в Есильском районе Акмолинской области.
 Заречное — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Заречное — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
 Заречное — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Заречное — село в Нуринском районе Карагандинской области.
 Заречное — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Заречное — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Заречное — название села Актоган до 2010 года, Аксуский район Алматинской области.
Заречное — до 2018 г. название села Сарыарка в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Заречное — прежнее название села Кызылжар, Иртышский район Павлодарской области.

Киргизия 
 Заречное — село в Аламудунском районе Чуйской области.

Россия 
Алтайский край
 Заречное — село в Кытмановском районе

Амурская область
 Заречное — село в Архаринском районе.
 Заречное — село в Белогорском районе
 Заречное — село в Зейском районе.
Астраханская область
 Заречное — село в Лиманском районе
Белгородская область
 Заречное — село в Борисовском районе.
 Заречное — хутор в Чернянском районе.

Брянская область
 Заречное — село в Погарском районе.
Владимирская область
 Заречное — село в Собинском районе.

Вологодская область
 Заречное — деревня в Шекснинском районе.

Дагестан
 Заречное — село в Кизлярском районе

Еврейская автономная область
 Заречное — село в Облученском районе.
Забайкальский край
 Заречное — село в Тунгиро-Олёкминском районе.
 Заречное — село в Читинском районе

Иркутская область
 Заречное — деревня в Аларском районе.
 Заречное — село в Качугском районе.
 Заречное — село в Тайшетском районе.
Кабардино-Балкария
 Заречное — село в Прохладненском районе.
Заречное — с 1944 по 1958 г. название села Лашкута в Эльбрусском районе.

Калининградская область
 Заречное — посёлок в Багратионовском районе.
 Заречное — посёлок в Краснознаменском районе.
Камчатский край
 Заречное — село в Олюторском районе.

Кемеровская область
 Заречное — село в составе города Белово.
Коми
 Заречное — деревня в Сысольском районе.

Краснодарский край
 Заречное — село в Мостовском районе.

Липецкая область
 Заречное — село в Тербунском районе.
Мордовия
 Заречное — село в Краснослободском районе.

Нижегородская область
 Заречное — село в Ардатовском районе.
 Заречное — село в Арзамасском районе.

Новосибирская область
 Заречное — село в Тогучинском районе.

Омская область
 Заречное — село в Нововаршавском районе.

Оренбургская область
 Заречное — село в Ташлинском районе.

Приморский край
 Заречное — село в Октябрьском районе.
 Заречное — село в Уссурийском городском округе.

Саратовская область
 Заречное — село в Балашовском районе.

Сахалинская область
 Заречное — село в Томаринском районе.

Удмуртия
 Заречное — село в Граховском районе.

Ульяновская область
 Заречное — село в Барышском районе.

Чечня
 Заречное — с 1944 по 1957 г. название села Вашиндарой Шатойского района.

Ярославская область
 Заречное — деревня в Первомайском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Заречное — село в Джанкойском районе.
 Заречное — село в Красногвардейском районе.
 Заречное — село в Симферопольском районе.

Украина 
Винницкая область
 Заречное — село в Тульчинском районе Винницкой области.
Днепропетровская область
 Заречное — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Заречное — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
Донецкая область
 Заречное — посёлок в Шахтёрском городском совете Донецкой области.
 Заречное (до 2016 г. — Кировск) — посёлок в Лиманском районе Донецкой области.
Закарпатская область
 Заречное — село в Хустском районе Закарпатской области.
Запорожская область
 Заречное — посёлок в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Заречное — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Заречное (до 2016 г. — Димитрово) — посёлок в Ореховском районе Запорожской области.
Луганская область
 Заречное — село в Меловском районе Луганской области.
 Заречное — село в Славяносербском районе Луганской области.
Львовская область
 Заречное — село в Журавновской поселковой общине Стрыйского района Львовской области.
 Заречное — село в Стрыйской городской общине Стрыйского района Львовской области.
Николаевская область
 Заречное (до 2016 г. — Кирово) — село в Николаевском районе Николаевской области.
 Заречное — село в Новоодесском районе Николаевской области.
Одесская область
 Заречное — село в Татарбунарском районе Одесской области.
Полтавская область
 Заречное (до 2016 г. — Жовтневое) — село в Глобинском районе Полтавской области.
Ровненская область
 Заречное — село в Гощанском районе Ровненской области.
 Заречное — посёлок в Заречненском районе Ровненской области.
 Заречное — село в Радивиловском районе Ровненской области.
Сумская область
 Заречное — село в Белопольском районе Сумской области.
 Заречное (до 2016 г. — Октя́брьское) — село в Путивльском районе Сумской области.
 Заречное — село в Тростянецком районе Сумской области.
Харьковская область
 Заречное (до 2016 г. — Крупской) — посёлок в Богодуховском районе Харьковской области.
 Заречное — село в Зачепиловском районе Харьковской области.
Херсонская область
 Заречное — село в Высокопольском районе Херсонской области.

См. также 
 Заречное сельское поселение
 Заречная
 Заречный
 Заречье